Das Dameneinzel der Südamerikaspiele 2022 war ein Tennisturnier in Asunción, das vom 10. bis 15. Oktober 2022 stattfand.

Ergebnisse

Einzelnachweise 
 Dameneinzel bei den Südamerikaspielen 2022 (spanisch)

Tennis
Tennisturnier 2022
Tennisturnier in Asunción
2022 Dameneinzel